Natáčení může být :

 mírné otočení, pomalé otáčení, pootočení nějakého předmětu požadovaným směrem
 natáčení těla
 natáčení antény
 jiný výraz pro navíjení
 natáčení vlasů pomocí natáček
 natáčení (záznam) – pořizování záznamu zvuku nebo obrazu, obvykle základní část tvorby audiovizuálního díla
 natáčení zvuku
 natáčení gramofonové desky
 natáčení magnetofonového záznamu
 natáčení digitálního zvukového záznamu 
 natáčení obrazu
 natáčení filmu
 natáčení televizního záznamu
 natáčení videa